Sint-Maternuskerk (Tongeren)
 Sint-Maternusbasiliek, Walcourt
 Sint-Maternuskerken in onder andere Namen, Anthée
 diverse andere aan de heilige Maternus gewijde kerken in Frankrijk, Duitsland en Polen

Maternuskerk